Johan Hultman kan syfta på bland andra:

 Johan Hultman, taffeltäckare hos Karl XII
 Johan Hultman, svensk diplomat
 Johan Hultman, svensk bildhuggare 
Johan Hultman, svensk underhållare